Il singolare del torneo di tennis Wrexham Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogdanović che ha battuto in finale Stéphane Robert 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jean-René Lisnard (quarti di finale)
 Igor' Kunicyn (quarti di finale)
 Melle Van Gemerden (primo turno)
 Peter Wessels (primo turno)

 Kristian Pless (primo turno)
 Gilles Elseneer (secondo turno)
 Dudi Sela (primo turno)
 Alex Bogdanović (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2006